El Condado de Kiowa es el nombre asignado a tres condados de los Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Kiowa (Colorado);
 Condado de Kiowa (Kansas);
 Condado de Kiowa (Oklahoma).